Анато́лий Никола́евич Верхо́зин (, Калинин — , Псков) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Псковского государственного университета, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы. Область научных интересов — магнитооптика, физика магнитных явлений, физическая химия, основания квантовой механики. Автор свыше 160 печатных работ — научных и методических статей, пособий для студентов, монографий.

Биография 
Анатолий Верхозин родился 13 декабря 1939 года в Калинине в семье военнослужащего.
В 1946 году пошёл в первый класс семилетней школы № 5, в которой проучился первые четыре года. С 5-го по 8-й класс учился в мужской средней школе № 10. 9—10 классы окончил в другой школе.

В 1956 году Верхозин поступил на физико-математический факультет Шадринского педагогического института.

На третьем курсе перевёлся в Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, который в 1963 году с отличием окончил по специальности «Радиофизика и электроника», тема дипломной работы: «Исследование полосковых ферритовых фазовращателей». После выпуска несколько месяцев работал в опытном конструкционном бюро «Импульс», затем принял приглашение на должность ассистента в Рязанский радиотехнический институт на кафедру теоретических основ радиотехники.

В ноябре 1963 года по целевому направлению от Рязанского института Верхозин поступил в аспирантуру физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, которую окончил в 1967 году. В аспирантские годы занимался магнитооптикой ферромагнетиков на кафедре магнетизма в группе профессора Г. С. Кринчика.

Окончив аспирантуру, Верхозин вернулся в Шадринск, где с 1967 по 1970 год работал заведующим кафедрой физики Шадринского педагогического института.

3 января 1968 года Анатолий Верхозин женился на гражданке ГДР Карин Горонци, с которой познакомился во время учебы в МГУ. В 1969 году у них родился сын Даниил, в 1971 — дочь Христина.

В 1970 году Верхозин переехал в Псков, где с 1970 по 1972 год работал доцентом Северо-Западного заочного политехнического института. В 1993 году получил звание профессора, а с 1994 по 2015 год занимал должность заведующего кафедрой физики и химии, переименованной в дальнейшем в кафедру общей физики. В 1996—2004 годах Верхозин являлся заместителем директора Псковского политехнического института — филиала Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Успешно проводил научные исследования в области магнитооптики, физики магнитных явлений, физической химии.

В 2008 году окончил докторантуру в МПГУ. Тема кандидатской диссертации — «Исследование доменной структуры ферромагнетиков на магнитооптической установке с микронным разрешением», тема докторской диссертации: «Структурная интерпретация магнитооптических свойств вещества в конденсированном и газообразном состоянии» (физика конденсированного состояния).

С 2015 года являлся профессором кафедры физики ПсковГУ. Был заместителем главного редактора сборника «Трудов Псковского политехнического института».

В последние годы предметом его особого научного интереса были основания квантовой механики, квантовая телепортация, квантовая криптография, квантовая теория сознания.

Умер 11 января 2019 года в Пскове. Похоронен в деревне Старый Изборск (Псковская область).

Часть научных работ 
Статьи
 Существуют ли скрытые параметры? 
 Интерпретация квантовой механики 
 Квантовая теория сознания пути становления 
 Об одной малоизвестной системе обобщения классической термодинамики 
 Дифракция фотонов при малой интенсивности света 
 Магнитооптика вчера и сегодня (к 170-летию открытия эффекта Фарадея) 
 Можно ли считать магнитное поле релятивистским эффектом? 

Научные и методические работы
 Глоссарии и пособия для студентов

Семья 
Отец — Николай Михайлович Верхозин, выпускник Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского в Москве (годы учёбы 1933—1939), инженер-майор, получил после окончания академии направление на службу в г. Калинин. Участвовал в войне с басмачами на туркестанском фронте в 1921—1925 гг., Советско-финской войне и Великой отечественной войне. Погиб в 1947 году в автомобильной катастрофе.

Мать — Августа Архиповна Верхозина (урожд. Горожанцева), медицинский работник. Умерла в 1968 году.

Сестры — Августа, Валерия и Виктория.

Жена — Карин.

Сын — Даниил, дочь — Христина.

Интересные факты 

 С молодых лет и до конца жизни был вегетарианцем.
 В 1956 году окончил музыкальную школу по классу баяна. В студенчестве играл в музыкальном квартете.
 Долгие годы состоял в переписке с советским теплофизиком, автором «Термодинамики реальных процессов» А.И. Вейником.
 Увлекался радиолюбительством. Позывной RA1WH.

Примечания

Ссылки 
 
 
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета